Palacio Imperial puede referirse a:
El palacio de los emperadores romanos en el Monte Palatino de Roma y la Villa Adriana de Tívoli.
Ciudad Prohibida de Pekín para el Imperio Chino.
Kokyo de Tokio para el Imperio Japonés.
Ciudad Imperial de Hue para Vietnam.
Gran Palacio de Constantinopla y Palacio de los Porfirogenetas para el Imperio Bizantino.
Palacio de Aquisgrán para el Imperio Carolingio.
Qasr al-Dimasq o Palacio de Damasco para el Califato Omeya.
Medina Azahara y el Alcázar de Córdoba para el Califato de Córdoba.
Qsar Baghdadi o Palacio de Bagdad para el Califato Abbasí.
Xanadú para Gengis Kan.
Fuerte de Akbar en Fatehpur Sikri y Fuerte Rojo de Delhi para el Imperio Moghul.
Palacio de Topkapi para el Imperio Turco.
Kremlin de Moscú, Palacio de Invierno y otros Palacios imperiales de Rusia para el Imperio Ruso.
Palacio Imperial de Río de Janeiro. 
Palacio Imperial de San Cristóbal y Palacio Imperial de Petrópolis para el Imperio de Brasil.
Stadtschloss de Berlín para el II Imperio Alemán.
Palacio Imperial de Hofburg de Viena para el Imperio Austrohúngaro.
Palacio de Chapultepec de México para el Imperio Mexicano.
Palacio Nacional dé México durante el Segundo Imperio Mexicano.

Notas